Карачкіна Людмила Георгіївна (3 вересня 1948, Ростов-на-Дону) — радянський та український астроном, кандидат наук, старший науковий співробітник.
 8019 Карачкіна (8019 Karachkina) — астероїд головного поясу.